Bruno Carabetta (né en 1966), judoka français
Vincenzo Carabetta (né en 1973), judoka français